Jaime García puede referirse a:

 Jaime García Añoveros (1932-2000), político español - Ministro de Hacienda de España (1979–1982);
 Jaime García Cruz (1910-1959), jinete olímpico español;
 Jaime García (1986-), beisbolista mexicano.
 Jaime García Maffla (1944-), poeta colombiano;
 Jaime García Terrés (1924-1996), diplomático y escritor mexicano.
 Jaime García Chávez (1945-), abogado y activista mexicano.
 Jaime García Arévalo (1977-), exfutbolista y entrenador chileno.